Die große und die kleine Welt steht für:

 Die große und die kleine Welt (1921), deutscher Film von Max Mack
 Die große und die kleine Welt (1927), österreichischer Film von Max Neufeld 
 Die große und die kleine Welt (1936), deutscher Film von Johannes Riemann 
 Die große und die kleine Welt (1956) (The Ambassador’s Daughter), US-amerikanischer Film von Norman Krasna